S/2002 (2001 QC298) 1, também escrito como S/2002 (2001 QC298) 1, é o objeto secundário do corpo celeste denominado de . Ele é um objeto transnetuniano que tem cerca de 192 km de diâmetro e orbita o corpo primário a uma distância de .3,690 ± 70 km.

Satélites naturais
Satélites transnetunianos